Vaitkus ist ein litauischer männlicher Familienname.

Ableitung 
 Vaitkevičius
 Vaitkūnas

Weibliche Formen 
 Vaitkutė (ledig)
 Vaitkuvienė (verheiratet)

Namensträger 
 Feliksas Vaitkus (1907–1956), amerikanischer Flieger
 Rimantas Vaitkus (* 1957), litauischer Chemiker und Politiker, Prorektor
 Tomas Vaitkus (* 1982), litauischer Radrennfahrer

Familienname
Litauischer Personenname